Хардбол:

 Хардбол — военно-тактическая командная игра с применением пневматического оружия.
 Хардбол — кинофильм 2001 года режиссёра Брайана Роббинса с Киану Ривзом в главной роли.